Henry Golding ist der Name folgender Personen:

* Henry Golding (* 1987), britisch-malaysischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 Henry Golding I († 1576), britischer Politiker
 Henry Golding II († 1593), britischer Politiker